Кобылецкий — славянская фамилия, имеет женскую форму Кобылецкая.
 Кобылецкая, Зинаида Викторовна (1880—1957) — русская советская художница, мастер росписи по фарфору.
 Кобылецкий, Иван Иванович (1916—1986) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.
 Кобылецкий, Орест Михайлович — действительный статский советник.